Owen je poangličtěné původně velšské rodné jméno a z něj se vyvinuvší příjmení.

příjmení
 Clive Owen (* 1964) – britský herec
 Don Owen (1935–2016) – kanadský filmový režisér, scenárista a producent
 Gerallt Lloyd Owen (1944–2014) – velšský básník píšící ve velštině
 Chris Owen (* 1980) – americký herec
 John Owen (šachista) (1827–1901) – britský duchovní a šachista
 John Owen-Jones (* 1971) – velšský muzikálový herec a zpěvák
 Mark Owen (* 1972) – anglický zpěvák a skladatel
 Michael Owen (* 1979) – britský fotbalista
 Morfydd Llwyn Owen (1891–1918) – velšská hudební skladatelka, klavíristka a zpěvačka
 Rena Owen (* 1962) – novozélandská herečka
 Richard Owen (1804–1892) – britský lékař, paleontolog a přírodovědec
 Robert Owen (rozcestník) – více osob
 Wilfred Owen (1983–1918)  –  anglický básník

křestní jméno
 Owen Barfield – britský jazykovědec, filosof a spisovatel
 Owen Garriott – americký vědec a astronaut
 Owen Hargreaves – britský fotbalista
 Owen Chamberlain – americký fyzik, nositel Nobelovy ceny

místa
 Owen (Německo) – město v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko

Podobné příjmení 
 Owens